Форд може да се отнася до

 Форд Мотър Къмпани, американска автомобилна компания
 Хенри Форд – американски индустриалец, основател на автомобилната компания Форд
 Джералд Форд – американски президент
 Кристин Блази Форд (р. 1966) – американска психоложка
 Харисън Форд – американски киноактьор
 Лита Форд – рок изпълнителка
 Окръзи в САЩ
 Форд, Илинойс
 Форд, Канзас